Різоль — українське прізвище.

Відомі носії:
 Різоль Микола Іванович (* 19 грудня 1919, Катеринослав, нині Дніпро) — пом. 17 березня 2007, Київ) — видатний український баяніст, педагог, композитор.
 Різоль Андрій Володимирович (нар. 26 квітня 1971, Київ) — кіно- та музичний продюсер, експерт з комунікацій
 Різоль Юрій Миколайович (1967, Київ) — український музикант, директор фольклорного ансамблю Національної філармонії України «Веселі музики».

Українські прізвища